Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2011 — 23-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд с момента его появления и 2-й розыгрыш с момента принятия нынешнего формата, который проходил с 28 марта по 10 апреля 2011 года в Гватемале. Начиная с этого розыгрыша количество участвующих в чемпионате молодёжных сборных было увеличено до 12 — квота для сборных субконфедерации Центральной Америки была расширена до 5, для сборных субконфедерации Карибского бассейна — до 4, все 3 сборные субконфедерации Северной Америки как и ранее отбираются автоматически. Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд определил 4 команды из КОНКАКАФ, которые приняли участие в молодёжном чемпионате мира 2011 в Колумбии. Также 3 лучших команды чемпионата из регионов Центральной Америки и Карибского бассейна, не учитывая страну-хозяйку игр Мексику, квалифицировались для участия в футбольном турнире Панамериканских игр 2011.

Участники 
4 команды прошли отбор через отборочный турнир в Центральной Америке и 5 — через отборочный турнир в Карибской зоне.

Примечание: для турниров между 1998 и 2007 годами нет победителей и вторых мест. 
Жирным шрифтом показано то, что соответствующая команда была хозяином турнира.

Статус Гваделупы 
Гваделупа является членом КОНКАКАФ, но не входит в ФИФА. Поэтому она может участвовать молодёжных чемпионатах КОНКАКАФ, но участвовать в молодёжных чемпионатах мира не имеет права. В случае если бы сборная Гваделупы достигла полуфинала, то четвёртой командой от КОНКАКАФ на молодёжном чемпионате мира 2011 стала бы сборная, имевшая наиболее высокие показатели на групповом этапе среди проигравших в четвертьфинале.

Стадионы

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа была проведена 11 февраля 2011 года.

Критерии определения места команды в случае равенства очков

Если после окончания матчей в группе две или более команд набирали бы одинаковое количество очков (включая сравнение показателей между третьими командами), способ, по которому команды проходили в следующий раунд, решался следующим образом и в указанном порядке:
 Большее количество очков в матчах между командами.
 Большая разница голов в матчах между командами (если две или более команд финишировали бы с равным количеством очков).
 Большее количество голов, забитых в матчах между командами (если две или более команд финишировали бы с равным количеством очков).
 Большая разница голов во всех групповых матчах.
 Большее количество голов, забитых во всех групповых матчах.
 Жребий.

''Время начала матчей местное, UTC-5.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
6 голов

  Жоэль Кэмпбелл

4 гола

  Улисес Давила

  Сесильо Уотерман

3 гола

  Херсон Лима
  Минор Эскоэ

  Тауфик Гуарч
  Алан Пулидо

  Келин Роу

2 гола

  Александер Лопес

  Брайан Вега

  Конор Дойл

Команды, получившие право на участие в молодёжном чемпионате мира 2011 
4 команды из КОНКАКАФ, отобравшиеся на молодёжный чемпионат мира 2011 в Колумбии:
  Мексика
  Коста-Рика
  Гватемала
  Панама

Команды, получившие право на участие в футбольном турнире Панамериканских игр 2011 
4 команды, отобравшиеся на футбольный турнир Панамериканских игр 2011 в Гвадалахаре:
  Мексика (сборная страны-организатора)
  Гватемала (сборная из региона Центральной Америки, занявшая наиболее высокое место)
  Куба (сборная из региона Карибского бассейна, занявшая наиболее высокое место)
  Коста-Рика (сборная из регионов Центральной Америки и Карибского бассейна в целом, занявшая наиболее высокое место)
Позднее Гватемала отказалась от участия в турнире, её место занял Тринидад и Тобаго

Ссылки 
 Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2011 на сайте RSSSF

2011 год в футболе